Hans Diederich Duis (Saarbrücken, 6 de fevereiro de 1922) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Naturais de Saarbrücken